Дмитриевка — деревня в Починковском районе Смоленской области России. Входит в состав Шаталовского сельского поселения. Население — 121 житель (2007 год). 
 
Расположена в центральной части области в 10 км к югу от Починка, в 0,1 км западнее автодороги  Орёл — Витебск, на берегу реки Свеча. В 4 км северо-восточнее деревни расположена железнодорожная станция Энгельгардтовская на линии Смоленск — Рославль.

История 

На карте РККА 1924,1926 годов деревня с 36 дворами.

В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

В справочнике административно-территориального деления Смоленской области 1981 года значится под названием Дмитровка.

Примечания 

Населённые пункты Починковского района (Смоленская область)